

Châteaux 
 Château de Castelnau-Bretenoux à Prudhomat, Lot (département) ;
 Château de Castelnau-de-Lévis à Castelnau-de-Lévis, Tarn ;
 Château de Castelnau-Montratier à Castelnau-Montratier, Lot (département) ;
 Château de Castelnau-Pégayrols à Castelnau-Pégayrols, Aveyron ;
 Château de Castelnaud à Castelnaud-la-Chapelle, Dordogne.
 Château de Castelnau à Plou dans le Cher est issu de la "seigneurie de Breuilhamenon des terres de Plou".
 Château de Castelneau, à Saint-Léon en Gironde.

Homonymie